a1.ro este site-ul oficial al canalului TV Antena 1. S-a lansat în anul 2010 și a marcat mai multe etape de redesign, cea mai recentă având loc pe 30 martie 2021. Din 14 februarie 2021, platforma are o aplicație complementară, Antena 1, disponibilă în Google Play și App store. a1.ro aparține diviziei digitale a Antena TV Group SA, parte a Intact Media Group.

Prezentare generală a1.ro 
a1.ro prezintă știri și clipuri video din emisiunile TV difuzate pe postul Antena 1. Informații recente despre producțiile și vedetele trustului sunt publicate pe platformă, astfel încât publicul spectator să fie la curent în permanență cu noutățile despre grilă, premiere, rating și distribuția emisiunilor sau serialelor produse de Antena 1.

Prin intermediul aplicației Antena 1, disponibilă în Google Play și App store, publicul poate interacționa cu show-urile postului TV. Aplicația le permite să voteze concurenții preferați din emisiuni, să răspundă la sondaje lansate în timpul transmisiunilor live, să trimită mesaje vedetelor trustului și să se înscrie la concursuri.

Audiență și trafic internet 
Rezultatele de audiență ale site-ului a1.ro și ale aplicației Antena 1 sunt măsurate de BRAT (Biroul Roman de Audit Transmedia) prin SATI - Studiul de Audiența și Trafic Internet. Potrivit acestora, a1.ro s-a clasat pe primul loc al categoriei de Divertisment începând cu luna octombrie a anului 2015. Aplicația Antena 1 este liderul național al aplicațiilor de divertisment din România, potrivit SATI.

Vezi și 
Despre postul TV Antena 1 https://ro.wikipedia.org/wiki/Antena_1

Legături externe 
Site-ul oficial www.a1.ro

Canalul oficial de Youtube https://www.youtube.com/@Antena1Official 

Contul oficial de Facebook https://www.facebook.com/antena1official 

Profilul oficial de Instagram https://www.instagram.com/antena1_oficial/ 

Contul oficial de TikTok https://www.tiktok.com/@antena1.ro?lang=en 

Pagina de prezentare a aplicatiei https://aplicatie.a1.ro/